Goethepreis der Stadt Frankfurt am Main
 Goethepreis der Stadt Berlin
 Goethe-Preis für Kunst und Wissenschaft, Zürich
 Goethe-Preis für wissenschafts- und hochschulpolitischen Journalismus van de Goethe-Universität Frankfurt en de Fazit-Stiftung
 Hansischer Goethe-Preis

Zie ook 
 Goethe-Medaille (doorverwijspagina)
 Goethe-Plakette (doorverwijspagina)